Strap Attack ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Evil Angel Productions und vom Regisseur Joey Silvera. Sie ist dem Genre Femdom zuzuordnen und zeigt Pegging. Seit 2004 wurden 18 Teile der Serie gedreht. 2010 erschien das Best of Pegged – The Best of Strap Attack Adult und 2013 erschien unter dem Titel The True History of Strap Attack "FemDom" eine weitere Best-of-DVD mit 16 Szenen aus den bis dato 17 veröffentlichten Titeln.

Darsteller 
 Strap Attack (2004): Penelope Charmosa, Judy Mastronelli, Kati Gold, McKayla Cox, Christie Lee, Sativa Rose, Lolo
 Strap Attack 2 (2005): Holly Wellin, Ariana Jolee, Tiffany Mynx, Courtney Cummz, Lea Luv, Cherie, Saana
 Strap Attack 3 (2005): Phoenix, Karina Kay, Morgana, Katja Kassin, Jasmine Byrne, Louze, Lorena
 Strap Attack 4 (2006): Renee Richards, Joselyn Pink, Courtney Cummz, Memphis Monroe, Christie Lee, Brittany Andrews
 Strap Attack 5 (2006): Gianna, Sativa Rose, Tory Lane, Kinzie Kenner, Velicity Von, Cindy Lang, Amy Reid
 Strap Attack 6 (2007): Jada Fire, Gianna Michaels, Tia Tanaka, Kylie Wilde, Taryn Thomas, Sasha Grey, Aiden Starr
 Strap Attack 7 (2007): Darryl Hanah, Alana Evans, Vanessa Videl, Mae Victoria, Milan, Brianna Love
 Strap Attack 8 (2008): Ashley Blue, Brianna Love, Britney Stevens, Flower Tucci, Hannah West, Jaclyn Case
 Strap Attack 9 (2008): Lexi Belle, Jaelyn Fox, Chayse Evans, Sabrina, Kristine Madison, Sindee Jennings, Aline
 Strap Attack 10 (2009): Asa Akira, Holly Fox, Jesse Star, Lilly Kingston, Monica Santhiago, Mz Berlin
 Strap Attack 11 (2009): Bobbi Starr, Charisma Cappelli, Francesca Lé, Kristina Rose, Malia Kelly, Roxy Jezel
 Strap Attack 12 (2010): Andy San Dimas, Delila Darling, Kati Summers, Kristina Rose, Phoenix Marie, Sadie West
 Strap Attack 13 (2010): Angel Vain, Sophie Dee, Cassandra Calogera, Madison Ivy, Angelica Heart
 Strap Attack 14 (2011): Tanya Tate, Jynx Maze, Allie Haze, Nikki Sexx, Aurora Snow
 Strap Attack 15 (2011): Franceska Jaimes, Cassandra Nix, Stevie Shae, London Keyes, Cheyenne Jewel, Casey Cumz
 Strap Attack 16 (2012): Kristina Rose, Megan Foxx, Brooklyn Lee, Molly Bennett, Ivana Sugar, Emily Eve
 Strap Attack 17 (2012): Chanel Preston, Lea Lexis, Maddy O’Reilly, Jodi Taylor, AJ Applegate, Mandy Sky
 Strap Attack 18 (2014): Chanel Preston, Kagney Linn Karter, AJ Applegate, Katie St. Ives, Gabriella Paltrova, Maddy O’Reilly

Auszeichnungen 
 2007: AVN Award – Best Specialty Release – Fem-Dom Strap-On für Strap Attack 4
 2014: AVN Award – Best Fem-Dom Strap-On Release für Strap Attack 17

Weblinks 
 
 Titel der Reihe in der Internet Adult Film Database

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe